Кузьмищево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кузьмищево — село в Тарусском районе Калужской области.
 Кузьмищево — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Кузьмищево — село в Ясногорском районе Тульской области.
 Кузьмищево — деревня в Первомайском районе Ярославской области.